Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1996-1997 - België
 Eerste klasse 1996-97 (basketbal België)
 Eerste klasse 1996-97 (voetbal België)
 Eerste klasse 1996-97 vrouwen (voetbal Frankrijk)